Henri de Savoie-Nemours ist der Name folgender Personen:

* Henri I. de Savoie-Nemours (1572–1632), Marchese di San Sorlino, Duc de Nemours, Duc d’Aumale, Pair de France sowie Herzog von Genf und Graf von Faucigny 
 Henri II. de Savoie-Nemours (1625–1659), Erzbischof von Reims